Lossmann ist der Nachname folgender Personen:

 Arve Lossmann (* um 1925), dänischer Badmintonspieler
 Jüri Lossmann (1891–1984), estnischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Losmann
 Losman